271 км, 271-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 271 км, ОП Ост. пункт 271 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 713365.
 271 км, ПЛ 271 КМ — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область, Окуловский район). Код 053262.   
 271 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Туркменская железная дорога (Туркменистан). Код 755917.
 271 км — пассажирская платформа, Львовская железная дорога (Волынская область). Код 359115.